Saison 3 de Mentalist#Épisode 10 : Noël au balcon
 Martine Doyen#Courts métrages